Sòsicles de Corint, ambaixador de Corint
 Sòsicles (poeta), poeta tràgic
 Sòsicles (escultor), escultor